Mesapamea canella är en fjärilsart som beskrevs av Charles E. Rungs 1972. Mesapamea canella ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
canella